

Localidades 

 Cerdon (Ain)
 Cerdon (Loiret)

Desambiguações de topônimos